Tatjana Roszczina (ur. 1941) – radziecka siatkarka,
 Tatjana Roszczina (ur. 1987) – kazachska biegaczka narciarska.